est un genre éteint et fossile de petits « reptiles » semi-aquatiques de l'ordre des Choristodera ayant vécu au Crétacé inférieur. 

Une seule espèce est rattachée au genre, .

Présentation 
Un seul spécimen a été découvert en 2005 dans la formation géologique de Jiufotang dans la province de Liaoning dans le nord-est de la Chine. Cette formation est datée du Crétacé inférieur (Aptien inférieur), il y a environ  (millions d'années). Il comprend un crâne bien conservé et une partie de son squelette post-crânien.

Description 
L'animal a un longueur estimée à un peu moins d'un mètre, dont  pour le crâne dont les fenêtres temporales sont fermées.

C'est un choristodère plus primitif que les néochoristodères plus tardifs comme les grands Simoedosaurus, Ikechosaurus ou encore le célèbre Champsosaurus. Son crâne est plus court, plus large et moins adapté à la vie en milieu aquatique.

Classification 

Philydrosaurus est placé en groupe frère avec le genre Monjurosuchus découvert également en Chine, en 1940

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2005